Arianna Fidanza (née en 1995), coureuse cycliste italienne ;
 Carlo Fidanza (né en 1976), homme politique italien ;
 Dominique Fidanza (née en 1979), chanteuse belgo-italienne ;
  (1749-1819), peintre italien ;
 Giovanni Fidanza (né en 1965), coureur cycliste et dirigeant d'équipe cycliste italien ;
 Martina Fidanza (née en 1999), coureuse cycliste italienne ;
 Raffaele Fidanza (1797-1846), peintre portraitiste italien.

Voir aussi 
 Bonaventure de Bagnoregio (né Giovanni da Fidanza), (1217-1218 ou 1221 - 1274), théologien catholique italien.

Patronyme italien